L'auditeur (du latin ) désigne une personne qui écoute, en particulier un auditeur de radio. Le terme aussi peut désigner :

 un auditeur, une personne chargée de réaliser un audit ;
 Auditeur de Sécurité Qualifié, en sécurité de l'information inhérent à la formation dispensée par le PCI SSC ;
 un auditeur de justice, statut des élèves de l'École nationale de la magistrature ;
 l’auditeur est le nom du procureur dans la justice militaire suisse. Il a le grade de capitaine.
 un auditeur d'inventaire, personne chargée par une entreprise d'effectuer l'inventaire d'un magasin ;
 un auditeur en informatique, appelé aussi listener.
 un auditeur libre, une personne qui est autorisée à suivre un cours universitaire sans avoir le statut d'étudiant, et en conséquence sans bénéficier d'un diplôme en fin de .